Shire lófajta
 shire közigazgatási egység az Egyesült Királyságban és Ausztráliában
 Shire folyó Malawiban és Mozambikban
 Shire együttes
 Shire jelentős gyógyszeripari vállalat